Меліто́польська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах Україні. Назва — на честь міста Мелітополь.

Мелітопольська вулиця — вулиця у Голосіївському районі м. Києві.

Колишні назви 
Мелітопольська вулиця — колишня вулиця у Подільському районі м. Києві.